Сан Хосе де Марањон има више значења:

 Сан Хосе де Марањон, Кваутемок Лејсеги (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Марањон, Ла Моча (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику